Флаг сельского поселения Аши́тковское — официальный символ сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 сентября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3595.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое узким белым крестом (ширина плеча — 2/15 от ширины полотнища) на четыре равных части (две зелёные по нисходящей диагонали, две голубые). Посередине полотнища поверх границ креста воспроизведено фиолетовое сердце, увенчанное жёлтой короной».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» составлен на основании герба сельского поселения Атепцевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, социально-экономические и иные местные особенности поселения.

Самое раннее письменное упоминание об Ашиткове относится к 1646 году. В 1679 году Ашитково (в составе Гвоздинской волости) находится в ведении Дворцовой конюшенной канцелярии. В начале XVIII века Ашитково было подарено царём Петром I своему любимцу Александру Меншикову.

Из многих достопримечательностей Ашитковской земли необходимо упомянуть о её церквах, храмах, часовнях. Церкви Троицы Живоначальной, Зосимы и Савватия Соловецких (село Фаустово) — древнейшие культовые сооружения, духовно объединяли многие отдельные поселения, разбросанные в среднем течении реки Москвы в XIII—XVII веках. Из церквей существующих в настоящее время необходимо отметить церковь Косьмы и Дамиана, церковь Воскресения Христова (село Ашитково) и многие другие. Серебряный крест — символ православия и духовности жителей сельского поселения.

Коронованное сердце, заимствованное из герба Александра Даниловича Меншикова, символизирует связь прошлого с настоящим.

Лазурь — символизирует реки Москва, Нерская и другие реки, протекающие по территории сельского поселения.

Зелёная цвет символизирует многочисленные сельскохозяйственные угодья поселения, его пойменные луга, поля, лиственные и хвойные леса.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Фиолетовый цвет (пурпурный) символизирует власть и славу, почёт и величие, благородство происхождения и древность, а также принадлежность поселения к Воскресенскому муниципальному району.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением сердца